Giovanni delle Bande Nere – condottiero italiano del Rinascimento
 Giovanni delle Bande Nere – incrociatore leggero della Regia Marina

Pagine correlate 
Giovanni dalle Bande Nere